Andreasfriedhof (Andreaskirchhof) kann stehen für
Andreas-Friedhof (Bratislava)
Andreasfriedhof (Braunschweig)
Andreas-Friedhof Hannover, heute: Neustädter Friedhof (Hannover) 
Andreas-Kirchhof, heute: Andreasplatz (Hildesheim)